Fleur de Mai peut faire référence à :
Fleur de Mai, un navire français ;
Fleur de Mai, un roman de Vicente Blasco Ibáñez publié en 1894.

Voir aussi